Стриганов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 
 Стриганов, Константин Григорьевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Стриганов, Сергей Романович (1916—1985) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

